Силвер Спрингс има више значења:
 Силвер Спрингс (Аљаска)
 Силвер Спрингс (Невада)
 Силвер Спрингс (Њујорк)